Дивізія А 1997—1998 — 80-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вшосте поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рапід (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як переможець Кубку Румунії 1997—1998.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

1997—1998
Румунія
Румунія
1997 у румунському спорті
1998 у румунському спорті